Youngsche Ungleichung steht für:
 Youngsche Ungleichung (Produkt), eine Ungleichung zwischen einem Produkt und einer Summe
 Faltungsungleichung von Young, eine Ungleichung aus der Funktionalanalysis bezüglich der Faltung
 Hausdorff-Young-Ungleichung, eine Ungleichung aus der Funktionalanalysis bezüglich der Fourier-Transformation